

Села:
 Григорівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Григорівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Григорівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Григорівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Григорівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Григорівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Григорівка — Донецька область, Донецький район, Іловайська міська громада
 Григорівка — Донецька область, Донецький район, Амвросіївська міська громада
 Григорівка — Донецька область, Бахмутський район, Часовоярська міська громада
 Григорівка — Донецька область, Бахмутський район, Сіверська міська громада
 Григорівка — Донецька область, Покровський район
 Григорівка — Донецька область, Кальміуський район
 Григорівка — Запорізька область, Запорізький район
 Григорівка — Запорізька область, Пологівський район
 Григорівка — Київська область, Білоцерківський район
 Григорівка — Київська область, Бориспільський район, Бориспільська міська громада
 Григорівка — Київська область, Бориспільський район, Яготинська міська громада
 Григорівка — Київська область, Броварський район
 Григорівка — Київська область, Обухівський район
 Григорівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Аджамська сільська громада
 Григорівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада (в минулому — Олександрівський район)
 Григорівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Григорівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Великоандрусівська сільська громада (в минулому — Світловодський район)
 Григорівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Новопразька селищна громада
 Григорівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Григорівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Веселинівська селищна громада
 Григорівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Єланецька селищна громада
 Григорівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Новомар'ївська сільська громада
 Григорівка — Одеська область, Одеський район
 Григорівка — Одеська область, Подільський район
 Григорівка — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада
 Григорівка — Полтавська область, Лубенський район, Хорольська міська громада
 Григорівка — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (в минулому — Кобеляцький район)
 Григорівка — Полтавська область, Полтавський район, Машівська селищна громада (в минулому — Машівський район)
 Григорівка — Полтавська область, Миргородський район
 Григорівка — Харківська область, Ізюмський район
 Григорівка — Харківська область, Лозівський район
 Григорівка — Харківська область, Куп'янський район
 Григорівка — Харківська область, Богодухівський район
 Григорівка — Херсонська область, Каховський район
 Григорівка — Хмельницька область, Шепетівський район
 Григорівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Григорівка — Черкаська область, Черкаський район
 Григорівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Григорівка — Чернігівська область, Ніжинський район, Бахмацька міська громада
 Григорівка — Чернігівська область, Ніжинський район, Макіївська сільська громада

 Григорівка — колишня назва села Зарічне (Миколаївська область, Новоодеський район)
 Григорівка — колишня назва села Мильники (Чернігівська область, Ніжинський район)
 Григорівка — село Кегичівського району Харківської області об'єднано з селищем Вільне
 Григорівка — колишнє село Слов'янського району Донецької області знято з обліку рішенням Донецької обласної ради народних депутатів від 16 грудня 1987 року
 Григорівка — колишнє село Троїцького району Луганської області, знято з обліку
 Григорівка — колишнє село Іванівського району Херсонської області знято з обліку
 Григорівка — колишнє село, підпорядковувалося Донецькій міській раді.
 Григорівка — колишній населений пункт Компаніївського району Кіровоградської області.

Селища:
 Григорівка — Вінницька область, Погребищенський район
 Григорівка — Харківська область, Дергачівський район

Стародавнє поселення:
 Григорівка — археологічна пам'ятка, місце стародавніх поселень 1 тисячоліття н. е., X—XV століть.

Залізниця:
 Григорівка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці

Села:
 Григорівка () — Каушенський район
 Григорівка () — Сороцький район
 Грігореука () — Синжерейський район

Григорівка () — село у гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Нова Григорівка
 Олександро-Григорівка